Edgewater Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edgewater Estates (North Carolina), im New Hanover County
 Edgewater Estates (Ohio), im Sandusky County
 Edgewater Estates (Tennessee), im Roane County
 Edgewater Estates (Texas), im San Patricio County

Siehe auch:
 Edgewater